Ez a szócikk az Újpest FC szezonjait listázza a magyar labdarúgó-bajnokság első osztályban. Az újpesti csapat 20 alkalommal végzett az élen, 21 alkalommal a második és 17-szer a harmadik helyen. A legalsó helyezést az 1992–1993-as szezon 14. helyezése jelentette. A legtöbb gólt a csapat az 1945–1946-os bajnokságban érte el (147 gól) és ugyanebben a szezonban lett a legjobb a gólkülönbség is (+118).

Szezonok

Megjegyzések
* A 2015–2016-os bajnokságtól kezdve 16 csapatról 12 csapatra csökkentették a csapatok létszámát és 2 kör helyett 3 körös rendszert kezdtek alkalmazni az NB I-ben, dán vagy osztrák mintára. 

** A 2006–2007-es bajnokságban 3 pontot levontak  a szurkolók rasszista éneklései miatt a május 4-ei Újpest FC-Debrecen meccsen, illetve az 1999–2000-es szezonban egy hátvéd engedély nélküli szerepeltetéséért.

*** Az 1945–1946-os és a 2000–2001-es szezonban a bajnokság 2 csoportos volt. A csoportok élén végző csapatok a bajnokság végén egy újabb csoportban küzdöttek meg a bajnoki címért.

**** Az 1970-es szezonban a bajnokság két csoportos volt és a két csoport győztesei küzdöttek meg a bajnoki címért. Az Újpest legyőzte a Ferencvárost 3-2, 1-1 arányban.

Források
www.magyarfutball.hu - Újpest FC

Szezonok